То́мас Со́йер (; 1874 — дата смерти неизвестна), также известный как Том Со́йер () — британский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
В сезоне 1894/95 выступал за «Дерби Каунти». Провёл 2 матча в Первом дивизионе на позиции инсайда.

Неизвестно, где он провёл последующие четыре года, но 17 октября 1899 года Том перешёл в клуб «Ньютон Хит» из Манчестера. Дебютировал в основном составе «» 14 октября 1899 года в матче против «Смолл Хит». Выступал за команду на протяжении двух сезонов на позиции правого крайнего нападающего, сыграв в общей сложности 6 официальных матчей. В дальнейшем играл за «Чорли» и «Честерфилд» (9 матчей в сезоне 1901/02).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Великобритании
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Чорли»
Игроки ФК «Честерфилд»